Hultasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hultasjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun,  (18,9 ha)
Hultasjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (6,1 ha)
Västra Hultasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (8,44 ha)
Östra Hultasjön, sjö i Olofströms kommun,  (7,55 ha)
Hultasjö, sjö i Kungsbacka kommun,  (5 ha)
Hultasjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (15,5 ha)
Hultasjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (25,9 ha)
Hultasjön (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (21,1 ha)
Hultasjön (Gällaryds socken, Småland), norra delen av Rymmen, sjö i Alvesta kommun och Värnamo kommun, 
Hultasjön (Hinneryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (43 ha)
Hultasjön (Hylletofta socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (8,58 ha)
Hultasjön (Marbäcks socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (19,5 ha)
Hultasjön (Vallsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (5,83 ha)
Hultasjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Hultasjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (2,6 ha)
Hultasjön, Ale kommun, sjö i Kilanda socken i Ale kommun,  (9,06 ha)
Hultasjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (4,27 ha)
Hultasjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (67,7 ha)
Västra Hultasjön, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (88,7 ha)

Se även
Hultsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn